Маковски – руска фамилия и топоним

Може да се отнася за:
 Александра Маковска (1837 – 1915) – руска художничка, най-възрастната от децата на Егор Маковски
 Александър Маковски (1869 – 1924) – руски художник, син на Владимир Егоров Маковски
 Владимир Маковски (1846 – 1920) – руски художник-передвижник, син на Егор Маковски, най-младият от братята-художници Маковски
 Владимир Михайлович Маковски (р. 1977) – беларуски футболист, брат-близнак на футболиста Михаила Маковски
 Даниил Маковский (1899 – 1970) – руски историк, краевед
 Егор Маковски (1800 – 1886) – руски изкуствовед, един от основателите на Московското училище по живопис, скулптура и архитектура, баща на братята-художници Маковски
 Константин Маковски (1839 – 1915) – руски художник, член-учредител на Обществото на передвижниците, син на Егор Маковски, най-възрастният от братята-художници Маковски
 Михаил Маковски (р. 1977) – беларуски футболист, брат-близнак на футболиста Владимир Михайлович Маковски
 Николай Маковски (1842 – 1886) – руски художник, член-учредител на Обществото на передвижниците, син на Егор Маковски, средният от братята-художници Маковски
 Сергей Маковски (1877 – 1962) – руски поет, художествен критик и организатор на художествени изложби, син на Канстантин Маковски
 Тадеуш Маковски (1882 – 1932) – полски художник

Маковска
 Беата Маковска (р. 1974) – руска актриса

Руски фамилни имена